Féraud ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Féraud (1921–2008), französischer Bildhauer
 Cyril Féraud (* 1984), französischer Fernsehmoderator
 Hadrien Feraud (* 1984), französischer Bassist

 Louis Féraud (1920–1999), französischer Modeschöpfer und Maler
 Michel Féraud (* 1945), Schweizer Bundesrichter 
 Renée Féraud-Colliard (geb. Renée Colliard) (1933–2022), Schweizer Skirennfahrerin